Димитри Каваре (; 5 февраля 1995, Пуэнт-а-Питр, Гваделупа) — гваделупский футболист, защитник швейцарского клуба «Сьон» и сборной Гваделупы.

Биография

Клубная карьера 
Родился в 1995 году на Гваделупе, где и начинал заниматься футболом. В 2010 году Каваре переехал во Францию, в молодёжную команду клуба «Ланс». Начиная с сезона 2012/13 стал выступать за фарм-клуб в четвёртом французском дивизионе, а 17 августа 2013 года дебютировал за основной состав «Ланса» в матче Лиги 2 против «Осера» (4:1). По итогам сезона «Ланс» пробился в высшую лигу Франции, где в следующем сезоне Каваре стал одним из  основных игроков и провёл 20 матчей в Лиге 1 (концовку сезона пропустил из-за травмы), однако для команды в целом сезон сложился неудачно и «Ланс» вернулся в Лигу 2. После окончания сезона 2014/15 Каваре перешёл в другой клуб Лиги 1 «Ренн», но в новой команде выступал в основном за фарм-клуб и за два сезоне сыграл лишь 2 матча в высшей лиге.

Летом 2017 года подписал контракт с клубом английского Чемпионшипа «Барнсли».

Карьера в сборной 
В 2014 году Каваре принял участие в двух товарищеских матчах молодёжной сборной Франции, но в дальнейшем во французские сборные не вызывался.

7 июня 2018 года дебютировал за сборную Гваделупы, отыграв полный матч против сборной Французской Гвианы.

Ссылки 
 
 

Футболисты Франции
Футболисты Гваделупы
Игроки сборной Гваделупы по футболу
Игроки ФК «Ланс»
Игроки ФК «Ренн»
Игроки ФК «Барнсли»
Игроки ФК «Сьон»